Овалье ( — многозначный термин.

Топоним
 Овалье — город в Чили.

 Фамилия
 Овалье, Луис (род.1988) — панамский футболист.
 Овалье, Хосе Томас (1787—1831) — чилийский политический, общественный и государственный деятель. Президент Чили (1829—1830), временный Президент Чили (1830—1831), вице-президент Чили (1830).

См. также 
 Овалле